Джи́джель, Джидже́ль () — город на северо-востоке Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части вилайи, на побережье Средиземного моря, на территории историко-географического региона Кабилия. Абсолютная высота — 47 метров над уровнем моря.
Джиджель расположен на расстоянии приблизительно 240 километров к востоку от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 134 839 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе преобладают арабы и кабилы.

Транспорт 
В 5 километрах к востоку от города расположен .

Экономика 
В Джиджеле расположены предприятия по переработке пробки, предприятия кожевенной и сталелитейной отраслей промышленности. Развито сельскохозяйственное производство. В окрестностях города выращивают цитрусовые и зерновые культуры. Большое значение имеет рыболовство.

Примечания 

Города Алжира